Stanisław Tarło (ok. 1480-1544) – biskup przemyski
 Stanisław Tarło (? -1599) – starosta sochaczewski i zwoleński,
 Stanisław Tarło (zm. 1705) – wojewoda lubelski
 Stanisław Franciszek Tarło (zm. 1721) – kuchmistrz koronny, marszałek nadworny koronny